Overlord japán regénysorozat
 Overlord videójáték